Cratere Lyell – cratere lunare
 Cratere Lyell – cratere su Marte